Arenal, areny o sorral. Lloc o terreny on hi ha una acumulació d'arena. La procedència d'aquesta pot ser marina, fluvial o eòlica.
 Arenal de Son Sunyer (o simplement l'Arenal), del terme de Palma
 Arenal de sa Ràpita, del terme de Campos
 Arenal d'en Moro, del terme de Maó
 Arenal de l'Almorxó del municipi de Petrer (Vinalopó Mitjà)

 Geografia:
 Arenal (volcà), volcà de Costa Rica
 Arenals del Sol, partida d'Elx
 Arenales de San Gregorio, municipi de la província de Ciudad Real
 Arenales, nucli de població de l'Uruguai

Vegeu també 
 Areny